Streetsia är ett släkte av kräftdjur. Streetsia ingår i familjen Oxycephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Streetsia